

Cinéma 

 Broken Arrow est le titre original d'un western américain : La Flèche brisée, de Delmer Daves en 1950 avec James Stewart ;
 Broken Arrow est un film américain réalisé par John Woo en 1996 avec John Travolta. La bande originale est due à John Woo.
Les deux films n'ont pas de rapport l'un avec l'autre.

Télévision 

 Broken Arrow est le titre original de la série américaine La Flèche brisée, diffusée entre 1956 et 1958 aux États-Unis, et à partir de 1960 en France

Nom de ville 

 Broken Arrow, est une ville des États-Unis située dans le comté de Tulsa et dans le comté de Wagoner dans l'Oklahoma.

Musique 

 Broken Arrow est un album de Neil Young sorti en 1996

Militaire 
Broken Arrow est un code utilisé dans l'Armée américaine, mais avec deux sens différents:
 Dans la Marine et l'Armée de l'Air, il est utilisé en cas d'accident d'une arme nucléaire américaine mais ne créant pas un risque de guerre nucléaire (perte, fuite).
 Dans l'Armée de Terre et chez les Marines, il indique que l'unité terrestre qui l'a envoyé est sur le point d'être submergée et demande un soutien aérien prioritaire de tout appareil de combat à proximité. Lors du déclenchement d'un tel code, les pilotes sont théoriquement soumis à l'autorité du JTAC au sol et ne peuvent pas faire de refus de tir (exemple : largage d'une munition sur la position amie).

Jeu vidéo 

 Broken Arrow est un jeu vidéo de tactique militaire développé par Steel Balalaika dont la sortie est prévue pour l'année 2023.

Sources

Notes et références

Lien interne 
 Voir aussi la page d'homonymie :